Никола́й Алекса́ндрович Ковалёв:
 Ковалёв, Николай Александрович (1929—2007) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Ковалёв, Николай Александрович (1911—?) — советский инженер-механик, лауреат Ленинской премии.